Ornitologia: 
Virot petit, o simplement 'virot' a Eivissa i Formentera: baldriga pufí baleàrica (Puffinus mauretanicus)
Virot gros, o simplement 'virot' a Mallorca: baldriga cendrosa (Calonectris diomedea)